Die 19. Biathlon-Weltmeisterschaften fanden 1982 im Wintersportkomplex Raubitschy bei Minsk in der damaligen Sowjetunion statt.

Männer

Sprint 10 km 

Datum: 13. Februar 1982

Einzel 20 km 

Datum: 10. Februar 1982

Staffel 4 × 7,5 km 

Datum: 14. Februar 1982

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Ergebnisliste der Weltmeisterschaft 1982 (10 km Sprint Männer) auf biathlonresults.com
 Ergebnisliste der Weltmeisterschaft 1982 (20 km Einzel Männer) auf biathlonresults.com

Einzelnachweise 

1982
Weltmeisterschaften
Weltmeisterschaften 1982
Weltmeisterschaften 1982